Ви́ктор Алексе́евич Павле́нко (—1932) — офицер Русской императорской армии, военный лётчик, затем — украинский военный деятель, генерал-хорунжий армии УНР.

Биография 
Из мещан Харьковской губернии, православного вероисповедания.

Общее образование — домашнее.

Служба в Русской императорской армии 
В службу вступил в августе 1903 года юнкером Чугуевского пехотного юнкерского училища, полный курс которого окончил в 1906 году по 2-му разряду и выпущен подпоручиком (с 24.03.1906) в 29-й пехотный Черниговский полк (г. Ружан, Царство Польское). Служил в 1-й роте младшим офицером. В 1907—1910 годах был откомандирован в Благовещенский отдельный резервный батальон (г. Благовещенск), где в чине подпоручика проходил службу в должностях: помощника начальника учебной команды, исполняющего должность батальонного казначея, делопроизводителя войсковой строительной комиссии. С 20.11.1910 — поручик (со старшинством с 24.03.1910).

В 1911 году, по возвращении в полк, обучался в частной авиационной школе «Товарищество Авиата» (в Варшаве), затем в 1912 году — в Офицерской воздухоплавательной школе. По окончании обучения в школе авиации и выполнении условий на звание «военный лётчик», с 31.12.1912 прикомандирован к батальону Офицерской воздухоплавательной школы. С марта 1913 службу продолжал в составе 18-го корпусного авиационного отряда (18-го КАО). Был женат.

Участник Первой мировой войны. В 1914 году — старший военный лётчик 18-го корпусного авиационного отряда, входившего в состав 9-й Армии (затем 11-й Армии) Юго-Западного фронта; штабс-капитан. Особо отличился во время боёв на реке Нида на юге Польши в январе—феврале 1915 года, выполняя воздушную разведку и давая сведения особой важности, за что был награждён Георгиевским оружием.

С июня 1915 — командующий специальным авиаотрядом для охраны от воздушного нападения Императорской резиденции (Царской Ставки), с марта 1917 — Ставки Верховного главнокомандующего, в Могилёве. С сентября 1915 принимал участие в организации системы  (воздушного прикрытия) Императорской резиденции в Могилёве. С декабря 1916 — командующий авиационным дивизионом для охраны Императорской резиденции. В 1915 году — капитан, в 1917 — подполковник (с 06.12.1916).

После Февральской революции 1917 года, в ходе демократических преобразований, проходивших в стране, принял активное участие в национальном движении, в . В мае 1917 — делегат , на котором был избран в состав Украинского генерального войскового комитета (УГВК) и в Совет военных депутатов. Член украинской Центральной Рады 3-го созыва (07.08.1917—31.03.1918).

С августа 1917 — в резерве чинов Киевского военного округа с зачислением по инженерным войскам, одновременно — представитель УГВК и украинской Центральной Рады в Ставке Верховного главнокомандующего. В сентябре 1917 добился перевода на Украину некоторых воинских частей, украинизированных за её пределами.

Служба в украинской армии 
В ноябре 1917 прибыл из Ставки ВГК в Киев, в распоряжение Центральной Рады. После разоружения пророссийских частей Киевского военного округа, остававшихся верными свергнутому большевиками Временному правительству, Виктор Павленко  — начальник Киевского ВО. В ноябре 1917 по его приказу были сформированы две сердюкские дивизии (около 12 тыс. чел; командиры — полковник Ю. Капкан и генерал А. Греков), чем было положено начало создания гвардейских частей украинской армии. Инициатива Павленко подверглась решительной критике со стороны социалистически настроенных руководителей Генерального Секретариата Военных Дел УНР, планировавших заменить армию милицейскими формированиями. Вскоре Павленко обвинили в стремлении создать регулярную украинскую армию, которая «была до сих пор и будет далее орудием господствующих классов в их борьбе против крестьянства и рабочих». Принятые решительные меры Павленко возмутили руководителей Центральной Рады и уже 13 декабря он был смещён с должности и на его место назначен Н. Л. Шинкарь (эсер).

В январе 1918 года Виктор Павленко принял активное участие в подавлении большевистского восстания в Киеве.

С 1917 по 1918 год в чине полковника возглавлял военно-воздушные силы Украинской народной республики. Из авиационных частей бывшей Русской императорской армии, дислоцировавшихся на Украине, сформировал 16 авиационных отрядов общей численностью около  (отряды формировались при армейских корпусах украинской армии). В дальнейшем, при переходе власти к гетману Скоропадскому, командование военной авиацией Украинской державы было возложено на Горшкова Г. Г., — Павленко продолжал службу в управлении авиации украинской армии.

Во время подготовки антигетманского восстания руководству Украинского национального союза удалось привлечь Павленко на свою сторону. С ноября 1918 по декабрь 1920 года продолжал службу уже как командующий воздушным флотом украинской армии (начальник Управы авиации и воздухоплавания армии УНР). Сформировал 4 авиаполка, эскадру бомбовозов, начал создавать авиационную школу.

К началу лета 1919 года авиация УНР и ЗУНР понесла большие потери и состояла всего из . К концу 1919 года большая часть из них была уничтожена либо захвачена большевиками или поляками. 

В 1920 году Павленко произведен в генерал-хорунжие. В 1919—1921 годах был также одновременно начальником Тыла Действующей Армии УНР.

В эмиграции 
С декабря 1920 находился в Калише (Польша), в лагерях для интернированных украинских военных. С 11 июля по 3 ноября 1921 года исполнял обязанности Военного министра УНР. По его инициативе и по согласованию с польскими военными, в 1921—1922 годах в городе Быдгощ в авиашколе польских ВВС работали вольнонаёмными работниками и обучались около 50 интернированных украинских военных лётчиков и авиатехников.

Возвращение в СССР 
После ликвидации лагерей для интернированных Виктор Павленко решил воспользоваться объявленной советской властью амнистией и в 1926 году вернулся в СССР. 

С 1926 по 1932 год жил на Кубани, работал сторожем в колхозе. Умер в конце 1932 года, во время голода.

Награды 
 Юбилейная медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913)
 Орден Святой Анны III степени (1913) 
 Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» ( от 14.06.1915) 
 Георгиевское оружие ( от 02.06.1915):  «За то, что во время операций на р. Ниде в январе и феврале 1915 г. неоднократно и с опасностью для жизни проникал в район расположения противника, давая сведения особой важности о перегруппировках неприятеля и о месте нахождения его батарей»  
 Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (ВП от 22.08.1915) 
 Высочайшее благоволение «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны» (Дополнение к ВП от 30.07.1916, стр. 15)

Память 
 В честь генерала УНР Виктора Павленко одна из улиц Киева в 2019 году была названа его именем.

Примечания

Литература 
  Білон П. Спогади. — Пітсбург, 1952. 
  Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. — Київ, 2002.

Ссылки 
 Сайт Министерства обороны Российской Федерации // Энциклопедия, — Военно-биографический словарь: Павленко Виктор Алексеевич, биография. 
 Офицеры РИА // Павленко Виктор Алексеевич. Биография. 
 Онлайн-библиотека «Царское Село» // Высочайшие приказы по Военному ведомству о чинах военных (за 1906–1917 г.г.) 
 «Памяти героев Великой войны 1914—1918» // Павленко Виктор, место службы: 29-й пехотный Черниговский полк.
 Алфавитный список кавалеров Ордена св. Георгия и Георгиевского оружия, награжденных за отличия в период Первой мировой войны 1914—1918 гг. — П // ПАВЛЕНКО Виктор Алексеевич. 
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1 января 1909 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1909. С. 1080, — стр. 511, — Павленко Виктор Алексеевич, подпоручик (Благовещенский резервный батальон). 
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии (составлен по 1 января 1910 г.). С.-Петербург, Военная типография, 1910. С. 1123, — стр. 535, — Павленко Виктор Алексеевич, подпоручик (Благовещенский резервный батальон).
 «Основания для организации воздушной обороны Ставки» (подписано начальником специального авиационного отряда для обороны Императорской резиденции штабс-капитаном Павленко, 30.08.1915)
 Тинченко Я. Ю.  «Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921)». Книга I. — К.: Темпора, 2007. — ISBN 966-8201-26-4
 Тинченко Я. Ю.  Герої українського неба. Пілоти Визвольної Війни 1917–1920 рр.: науково-популярне видання. — К.: Темпора, 2010. — 200 с.: ил. ISBN 978-966-8201-94-3
  Інститут історії України НАНУ. Енциклопедія історії України. ПАВЛЕНКО Віктор Олексійович. 
  Список членів Центральної Ради в період 07.08.1917 — 31.03.1918 
  Список видатних діячів Української Народної Республіки 

Выпускники Чугуевского военного училища
Выпускники Офицерской воздухоплавательной школы
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Члены Украинской центральной рады
Командующие Киевским военным округом
Военные Армии Украинской державы
Генерал-хорунжие (УНР)
Министры УНР